Женский хоккейный турнир на зимних Олимпийских играх 2022 года прошëл с 3 по 17 февраля в Пекине, Китай. Матчи турнира прошли в Государственном дворце спорта Пекина и в спортивном центре «Укэсон». В соревновании приняли участие 6 лучших команд согласно рейтингу ИИХФ-2020, составленному после чемпионата мира 2020, страна-хозяйка, представленная сборной Китая, и 3 команды, победившие в своих группах в финальном этапе квалификации. Распределение сборных по группам на турнире и в квалификации зависело от этого рейтинга. 

В финале Канада победила действующих чемпионов США 3:2 и впервые с 2014 стала Олимпийским чемпионом.

Медалисты

Квалификация

Предварительный раунд 
10 команд распределены на 2 группы по 5 команд в зависимости от рейтинга. Группу А составили сборные с высоким рейтингом, которые гарантировали себе место в олимпийском плей-офф. Группу В составили команды с низким рейтингом, которые боролись за три места в четвертьфинале. Время указано местное.

Группа A

Группа B

Плей-офф

Турнирная сетка

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на сайте IIHF
 Хоккейный олимпийский турнир на Flashscore

2022 год в хоккее